Mount Macdonald ist der Name mehrerer Berge:

in Kanada:

 Mount Macdonald, ein  hoher Berg in der kanadischen  Provinz British Columbia
 Mount Macdonald (Yukon), mit  höchster Berg der Bonnet Plume Mountains im Yukon-Territorium

in Antarktika:

 Mount Macdonald (Antarktika), ein   hoher Berg in der Commonwealth Range

in Neuseeland:

 Mount Macdonald (Neuseeland), ein Berg in der neuseeländischen Region Canterbury

in Australien:

 Mount Macdonald (Victoria), ein Berg im Bundesstaat Victoria
 Mount Macdonald (Western Australia), ein Berg im Bundesstaat Western Australia
 Mount Macdonald (Australian Capital Territory), ein Berg im Australian Capital Territory
 Mount Macdonald (Rockhampton), ein  hoher Berg nahe der Stadt Rockhampton im Bundesstaat Queensland
 Mount Macdonald (Georgetown), ein  hoher Berg nahe der Stadt Georgetown im Bundesstaat Queensland
 Mount Macdonald (Baralaba), ein  hoher Berg nahe der Stadt Baralaba im Bundesstaat Queensland
 Mount Macdonald (Cooktown) ein  hoher Berg nahe der Stadt Cooktown im Bundesstaat Queensland
 Mount Macdonald (Emerald) ein  hoher Berg nahe der Stadt Emerald im Bundesstaat Queensland